Фёдор Проскуряков:
 Проскуряков, Фёдор Дмитриевич (?— после 1885) — генерал-лейтенант.
 Проскуряков, Фёдор Иванович (1830—1904) — сенатор, тайный советник.